Carlos Aramayo ist der Name folgender Personen:

*Carlos Aramayo (Skirennläufer) (* 1972), bolivianischer Skirennläufer 
 Carlos Victor Aramayo (1889–1982), bolivianischer Bergbauunternehmer